Pterochilus peut désigner :

 Pterochilus (Hook. & Arn.), synonyme de Crepidium, un genre de plante de la famille des Orchidaceae ;
 Pterochilus (Alder & Hancock, 1844), synonyme de Embletonia, un genre de nudibranches de la famille des Embletoniidae.

~
Synonyme de genre d'Orchidaceae (nom scientifique)
Homonymie de genre en biologie